Douze navires et deux établissements à terre ont été nommés HMS Defiance.
Le Defiance est une pinasse armée de 8 canons en service au moment de l'offensive de l'Invincible Armada.
Le Defiance est un galion armé de 46 canons construit en 1590, reconstruit et ramené à 34 canons en 1614 puis vendu en 1650.
Le Defiance est un navire portant 10 canons de la flotte parlementaire capturé par les royalistes en 1652 durant la guerre civile anglaise.
Le  est un vaisseau de ligne de troisième rang portant 66 canons, lancé en 1666 et brulé accidentellement en 1668.
Le  est un sloop en service de 1671 à 1678.
Le  est un vaisseau de ligne de troisième rang portant 64 canons lancé en 1675. Reconstruit en 1695 puis converti en frégate de quatrième rang en 1714, il est démoli en 1749.
Le  est un vaisseau de quatrième rang lancé en 1744 et vendu en 1766.
Le  est un sloop lancé en 1766.
Le  est un vaisseau de ligne de troisième rang armé de 64 canons lancé en 1772. Il fait naufrage en 1780 dans le Savannah.
Le  est un vaisseau de ligne de 74 canons lancé en 1783. Il est transformé en navire-prison en 1813 et vendu en 1817.
Le  est une canonnière achetée en 1794 et vendu en 1797.
Le  est un vaisseau de ligne de deuxième rang à propulsion à vapeur lancé en 1861. Devenu navire école en 1884, il est vendu en 1931.
Le HMS Defiance est l'école de torpilles de la Royal Navy, installée à sa création en 1884 à bord du HMS Defiance. L'école utilise au cours de son existence plusieurs navires, renommés HMS Defiance pour l'occasion. L'école s'installe à terre à Portsmouth en 1955 mais garde la dénomination de HMS Defiance jusqu'en 1959.
L'unité de maintenance des chantiers de Devonport est nommé HMS Defiance de 1972 à 1979 puis de 1981 à 1994, date de son rattachement à la base principale. Un navire est renommé HMS Defiance lors de son affectation à cet établissement :
Le  est le Defiance de 1972 à 1978.

Références

Voir aussi 
 

Defiance